Яватмал:

 Яватмал — город в индийском штате Махараштра.
 Яватмал — округ в индийском штате Махараштра.